Кинасов — фамилия; имеет женскую форму Кинасова.
 Кинасов, Александр Александрович (1904—1989) — генерал-майор интендантской службы ВС СССР, служивший в Народном Войске Польском.
 Кинасов, Максим Дмитриевич (род. 1993) — российский музыкант, пианист, лауреат международных конкурсов и фестивалей, солист Санкт-Петербургского Дома музыки.